LAN puede hacer referencia a:

Comunicaciones 

 Red de área local (por sus siglas en inglés Local Area Network), interconexión de varios ordenadores y periféricos.
 VLAN, acrónimo de Virtual LAN, red de área local virtual.
 LAN party, evento social realizado a través de una red de área local.

Aerolíneas
  
 LAN Airlines, antigua aerolínea de origen chileno, hoy LATAM.
 LAN Argentina, aerolínea argentina que formaba parte del grupo chileno LAN, hoy LATAM Argentina).
 LAN Cargo, aerolínea chilena que se dedicaba al negocio de carga, hoy LATAM Cargo.
 LAN Courier, servicio de LAN Airlines especializado en logística y distribución. 
 LAN Colombia, antes aerolínea Aires, hoy LATAM Colombia.
 LAN Chile, antigua aerolínea chilena, predecesora de LAN Airlines.
 LAN Ecuador, antigua aerolínea cuya sede estaba en Guayaquil, filial de LAN Airlines, hoy LATAM Ecuador.
 LAN Express, antigua aerolínea con base en la ciudad de Santiago de Chile; filial de LAN Airlines, hoy LATAM Express.
 LAN Perú, antigua aerolínea filial de LAN Airlines que operaba en Perú, hoy LATAM Perú.

Otros

 Lan Caihe,  figura mitológica china y uno de los Ocho Inmortales en el taoísmo. 
 Lan Hikari, protagonista humano de la serie de videojuegos Megaman Battle Network.
 Lan Xang, también conocido como El Reino del Millón de Elefantes.
 Lan, localidad en la provincia de Shanxi,  China.